Еленборо има више значења:
 Еленборо (Западна Вирџинија)
 Еленборо (Северна Каролина)